Бори́с Илиодо́рович Росси́нский (27 апреля (09 мая) 1884, Москва — 23 марта 1977, Москва) — один из первых русских пилотов-авиаторов, а затем советский лётчик-испытатель, прозванный в народе «дедушкой русской авиации».

Биография 
Борис Илиодорович Россинский родился 27 апреля (09 мая по старому стилю) 1884 года, в доме по Девкину пер. (ныне — Бауманская улица, д. 22). Крещён в Богоявленской церкви на Елоховке.

Предки Бориса Россинского по отцовской линии — это, служивые дворяне из Рязанской губернии.

Дед Бориса Россинского, — Иван Леонтьевич Россинский (1788—1831), родом из Коломны, дворянин, надворный советник, участник войны 1812 года. Участвовал в заграничных походах: был при блокаде Магдебурга и Гамбурга. После войны, в звании капитана, служил квартальным надзирателем в Коломенской полиции.

Отец Бориса — дворянин, надворный советник Илиодор Иванович Россинский родился 2 октября 1827 года в Коломне. Участвовал, в чине прапорщика, в обороне Севастополя, в период Крымской войны 1854—1855 гг. в составе 94-й Дружины государственного ополчения Рязанской губернии. Окончил Московский университет, получив юридическое и медицинское образование. С 1861 года работал судебным следователем в Рязанской губернии и в канцелярии Рязанского губернского прокурора. Осенью, 1869 года определён надзирателем Московского Воспитательного Дома, где занимался вопросами об охране детей-сирот, распределённых по деревням Московской губернии. Непрерывно разъезжал по своему округу, в одну из поездок простудился и 20 февраля 1886 года умер от воспаления лёгких.

Мать — Ольга Ефимовна (урождённая Комарова,1853—1949) родилась в Москве. Бабушка — Ольга Александровна (в девичестве Прибылова) из семьи купцов Прибыловых.

После смерти мужа Ольга Ефимовна осталась с пятью детьми: двенадцатилетним Владимиром, десятилетним Илиодором, пятилетней Марией, двухлетним Борисом и новорожденным Фёдором.

С 1886 по 1894 год семья жила на съёмных квартирах в районе Немецкой улицы (ныне — Бауманская улица), в Большом Демидовском переулке, затем в Старокирочном переулке, в доме Бутюгиной, потом вновь на Немецкой улице. С 1925 года и до смерти Россинский со своим братом Фёдором и матерью жил в особняке по адресу: Малый Власьевский переулок д. 4, строение 1, который он получил в пожизненное пользование для своей лаборатории.

С августа 1893 по 4 июня 1902 года, учился в Реальном училище К. П. Воскресенского, а с августа 1902 по 29 май 1904 года — в Реальном училище при реформатской церкви в Москве. В 1899 году, при изучении в училище физики, заинтересовался воздухоплаванием и, посещая Московский политехнический музей, прослушал лекцию Н. Е. Жуковского о покорении воздуха, в которой тот опирался на опыты Лилиенталя с планированием. Тогда же Россинский, построив большой змей-планер, забрался на крышу сарая и попытался полететь. Из этого ничего не вышло. Попав на лекцию Н. Е. Жуковского, рассказал ему о своём печальном опыте, на что тот посоветовал Россинскому поступать в ИМТУ, где сам преподавал.

С 1 сентября 1904 по 1 ноября 1911 года Россинский был студентом Императорского Московского технического училища. В 1908—1909 гг. Россинский — активный член Воздухоплавательного кружка, созданного H. E. Жуковским при ИМТУ.

Летом 1910 года, по настоянию Жуковского, Россинский едет во Францию, в город По. В школе Луи Блерио, он обучается лётному делу. Сначала, он поступил практикантом на моторный завод «Anzani», и работал контролёром по испытанию и установке двигателей. Его успехи были так впечатляющи, что на прощание, Блерио подарил ему самолёт своей конструкции — «Блерио XI». Во Франции, в феврале 1910 года, произошла первая встреча Бориса Россинского с В. И. Лениным и Н. К. Крупской, на аэродроме Исси-ле-Мулино недалеко от Парижа.

С 11 ноября 1934 года, Б. И. Россинский — персональный пенсионер СССР. Пожизненная персональная пенсия составляла 600 руб.

Скончался в 1977 году. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Первый в России планерный полёт 

Все работы велись в посёлке Черкизово на даче студента Лямина, сына фабриканта, товарища Россинского по учёбе в ИМТУ. На одной из московских мебельных фабрик, Россинский и Лямин, выпросили бамбук для изготовления каркаса планёра, а полотно для крыльев взяли на фабрике Лямина. Первые попытки подняться в небо, кончались неудачами, но Россинский упорно вносил поправки в конструкцию.

29 ноября 1908 года, Россинский и Лямин, привезли планёр на санях «бобслей» к возвышенному берегу Клязьмы. Лямин лёг на сани, Россинский встал между его ногами, закрепив планёр на своём туловище. Сани покатились под гору к реке, и когда была достигнута критическая скорость, воздушный поток подхватил планёр — и Россинский полетел над Клязьмой и приземлился за рекой на поляне (позже застроенной зданиями МГУС). Сведения о высоте, длине и времени полёта ориентировочные, потому что в этот день их некому было точно зафиксировать. Его племянница, Светлана Федоровна, написала на обратной стороне фотографии планёра Россинского: «высота 5 аршин (~3,56 м), длина перелёта примерно 20 саженей (~42,6 м), в воздухе продержался около трёх минут».

Создатель теории воздухоплавания, профессор МВТУ Н. Е. Жуковский предложил, чтобы успех планериста, зафиксировала комиссия Воздухоплавательного кружка при МВТУ. Для этого, Россинский ровно через год, 29 ноября 1909 года, в присутствии членов комиссии, снова перелетел на своём планёре Клязьму в том же месте.

Первые полёты 

Летом, 1910 года, Борис Россинский, построил первый ангар на Московском аэродроме на Ходынском поле. С конца лета 1910 года, стал выступать с показательными полётами не только в Москве, но и в других городах, в том числе: Борисоглебске, Твери, Липецке, Туле. В один из таких полётов, 8 сентября 1910 года, над ипподромом в Туле, порыв ветра перевернул самолёт, и упавшему Россинскому пришлось долго лечить повреждённый позвоночник. Показательные полёты Россинского на Борисоглебском ипподроме 29 апреля 1912 года, стали в будущем толчком к созданию в декабре 1922 Борисоглебской авиашколы.

В конце лета, 1910 года, Борис Россинский открыл на Московском аэродроме, школу Блерио для обучения полётам.

Борис Россинский обучался летать фактически самоучкой, и хотя МОВ, выдало ему пилотскую грамоту, с ней, он дальше Тулы летать не пытался. Удостоверение пилота он получил в конце лета 1911 г., пройдя на «Фармане» полный курс наук в школе у Габер-Волынского.

29 июня 1912 года, Россинский совершил первый полёт над Москвой на «Фарман IV» в Анненгофскую рощу, в Лефортово, на масcовку рабочих «Дукс» и «Гужон». Б. И. Россинский вспоминал, что полёт проходил на небольшой высоте, и когда его «Фарман» пролетал над Сухаревой башней, «весь Сухаревский базар вопил: „Ногами заденет! Ногами заденет!“ Я и сам боялся столкновения с башней», — признавался Россинский.

21 июля 1913 года, Россинский совершил перелёт с Ходынского поля в Царицыно и обратно на самолёте «Ньюпор». На высоте около 400 метров, он полетел по направлению к Храму Христа Спасителя. Здесь Б.Россинский бросил парашют с грузом — письмо на имя Игнатьева, живущего у Пречистенских ворот. Затем, поднявшись более чем на 1000 метров к Курскому вокзалу, и оттуда к Царицыну. Бросив парашют, с приветом царицынцам и своей визитной карточкой, Б. И. Россинский, не спускаясь, повернул обратно, и вернулся на аэродром. Перелёт продолжался около получаса. Скорость была не менее 100 вёрст в час.

С 1912 года, он — лётчик-испытатель, завода «Дукс» (позднее — «Коммунар», затем «Знамя Труда», «Знамя Революции», ныне — Производственный центр им. П. А. Воронина ВПК МАПО «МиГ»). Со стапелей завода, тогда сходили в основном самолёты зарубежных конструкций: «Фарманы», «Мораны», «Ньюпоры» и другие. Россинский поднял на крыло более полутора тысяч таких машин. В разгар Первой мировой войны он испытывал по 5—6 самолётов в день. На заводе он проработал до 1934 года.

В 1914 году, Россинский работал инструктором в Московской военной школе авиации.

13 мая 1914 года, Россинский полетел на похороны своего учителя, профессора А. П. Гавриленко, и бросил с самолёта Блерио XI цветы, которые точно упали на могилу. Как раз в это время, профессор Н. Е. Жуковский бросил последнюю горсть земли и попрощался с другом.

Дальнейшие полёты 
С декабря 1917 по февраль 1918 года Б. И. Россинский — председатель Военно-Революционного комитета по авиации. С марта 1918 года — начальник «Летучей лаборатории», научно-исследовательской работой которой руководил Н. Е. Жуковский.

1 мая 1918 года после окончания первого военного парада РККА лётчик-испытатель Россинский показал собравшимся на митинге на Ходынском поле фигуры высшего пилотажа — сделал 18 «мёртвых петель». После приземления пилота провели на трибуну к В. И. Ленину, сказавшему ему: «Браво, браво, дедушка русской авиации!». Россинский всю жизнь гордился этим прозвищем.

7 ноября 1918 года, в день первой годовщины революции, Б. И. Россинский пролетел на самолёте «Сопвич» над Красной площадью с пассажиром Аросевым, который разбрасывал листовки.

Летом 1919 года Б. И. Россинский изобрёл авиасмесь для замены дефицитного бензина и получил за своё изобретение благодарность в приказе командующего Московским военным округом. Эта смесь состояла на 90 % из газолина и на 10 % — из эфира.

В конце лета 1919 года Б. И. Россинский отправился добровольцем на фронт. С 10 августа по 19 сентября 1919 года служил в отряде особого назначения сформированного против генерала К. К. Мамантова. Летал на истребителе Ньюпор-XXIV.

18 марта 1919 под станцией Березовка, что близ Одессы, Красная армия захватила четыре танка Renault FT-17, и один из них отправили в подарок Ленину для участия в параде на Красной площади. В Москве танкистов не было, и был приглашён Б. Россинский с двумя помощниками. Он в течение ночи разобрался с управлением незнакомой машиной, наладил работу двигателя на изобретённой им смеси, и 1 мая 1919 года танк Renault FT-17 принял участие в праздничном параде на Красной площади. Машиной управлял авиатор Б. Россинский.

24 апреля 1920 года Б. И. Россинский совершит перелёт на самолёте «Сопвич» с мотором 120 л. с. по маршруту Москва-Нижний Новгород-Казань-Самара и обратно. Мотор был заправлен смесью Россинского. Во время этого перелёта была остановка в Нижнем Новгороде, где Б. Россинский познакомился с В. П. Чкаловым, работающим тогда слесарем 4-го авиаотряда.

В 1921 году Б. И. Россинский разработал проект экспедиции на Северный полюс с посадкой на дрейфующий лёд. Этот проект горячо поддерживал Ф. Нансен.

С 1937 по 1941 год Б. И. Россинский занимается агитационной деятельностью по строительству Воздушного флота. На именном самолёте У-2 он облетел с выступлениями всю Россию. В 1937 году Россинский был удостоен звания «почётный пионер города-курорта Сочи» после того, как во время показательных полётов над горой Ахун выполнил несколько петель Нестерова.

Когда началась Великая Отечественная война, Б. И. Россинскому уже исполнилось 57 лет. Его прикомандировали к авиационному отряду особого назначения, но на фронте Россинский не был.

В последующие годы имя Россинского забылось, но на 79-м году жизни он сам напомнил о себе, написав заявление в ЦК КПСС с просьбой принять его в партию. 1 ноября 1962 года центральные газеты СССР напечатали сенсационную новость: старейший авиатор России Борис Илиодорович Россинский принят в члены партии без прохождения кандидатского стажа.

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени РСФСР за № 75 и грамота за подписью М. И. Калинина (22.11.1923)
 В честь 15-летия авиационной деятельности правительство подарило Борису Илиодоровичу автомобиль и моноплан «Моран G», на крыльях которого было крупно написано: «Дедушке Россинскому». Ему было присвоено почётное звание «Заслуженный гражданский пилот-авиатор СССР» и назначена персональная пенсия. Выдана премия 300 золотых червонцев. Присвоено звание «Почётный инструктор Высшей авиационной школы» (ноябрь 1923)
 В связи с 50-летием со дня рождения, получил личный, именной самолёт У-2. По распоряжению Н. Н. Поликарпова самолёт был выкрашен в красный цвет, а на фюзеляже сделана надпись белой краской — «Россинский» (1934)
 Медаль «За оборону Москвы» (май,1944)
 Орден Ленина (09.05.1944)
 Медаль «В память 800-летия Москвы» (1947)
 Юбилейная медаль «50-лет ВЧК-КГБ» (09.05.1969)

Семья 
 Брат Владимир Илиодорович (1874—1919), художник-портретист, график, книжный иллюстратор и театральный художник.
 Брат Илиодор Илиодорович (1876—1906), служил в звании поручика во 2-м гренадёрском Ростовском Его Императорского Высочества великого князя Михаила Александровича полку. Умер в 30 лет от воспаления лёгких.
 Сестра Мария Илиодоровна (1881—1975) окончила Николаевский пединститут.
 Брат Фёдор Илиодорович (1886—1960) окончил Базельский университет в Швейцарии, врач. Участвовал в Первой мировой войне в звании классного фельдшера. После революции с 1928 года работал врачом в поликлинике Центральной комиссии по улучшению быта учёных. Преподавал в Московском государственном медицинском университет имени И. М. Сеченова. Автор нескольких публикаций в области медицины. Увлекался живописью, был в дружбе с Павлом Кориным.
 Жена, Анфиса Сергеевна Натрускина, детей в браке не было.

Память 

 5 сентября 2009 года, на территории МГУС, была открыта мемориальная доска со словами:
Здесь, 29 ноября 1909 года, состоялся первый в России, планерный полёт через реку Клязьма Бориса Илларионовича Россинского.

Памятная доска установлена Администрацией г. п. Черкизово в честь 100-летнего юбилея.

Литература

Ссылки 
 Россинский Борис Иллиодорович 1884—1976
 http://archive.svoboda.org/programs/TD/2004/TD.051504.asp
 Дедушка русской авиации. Дружба Семена Цвигуна с Борисом Россинским

Примечания 

Лётчики Российской империи
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Персональные пенсионеры союзного значения